Керамоти — греческий топоним. Может означать:

  — малый город в общине Нестос.
  — село на Наксосе.
 Керамоти (Ханья) — село в общине Кисамос на Крите.